A Oman Professional League é a divisão principal do futebol nacional de Omã.

Oman Professional League clubes - 2014-15
 Al-Khabourah SC (Al-Khabourah)
 Al-Musannah SC (Al-Musannah)
 Al-Nahda Club (Buraimi)
 Al-Nasr S.C.S.C. (Salalá)
 Al-Oruba SC (Sur)
 Al-Seeb Club (Seebe)
 Al-Shabab Club (Seebe)
 Al-Suwaiq Club (Suaique)
 Bowsher Club (Bauxar)
 Dhofar S.C.S.C. (Salalá)
 Fanja SC (Fanja)
 Saham SC (Saham)
 Sohar SC (Soar)
 Sur SC (Sur)

Campeões

Performance dos clubes

Artilheiros

Ligações Externas
Ofa.om 
Kooora Omani League Seasons 
Oman Elite League - Hailoosport.com

Oma